Rusland henviser til forskellige artikler:

 Rusland – jordens største land med hensyn til areal.
 Rusland (Sjælland) – område i Nordøstsjælland.
 Rusland (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1994 instrueret af Anja Franke og Jørgen Michaelsen

Se også
 Ruslands revolutioner – Rusland har gennemgået flere revolutioner
 Sovjetunionen – Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (USSR) 1922–91
 Russiske zarer – regenter i det russiske kejserrige indtil februarrevolutionen i 1917
 Russiske præsidenter – efter 1991
 Den Russiske Føderations historie
 Zar-Rusland 1547–1721
 Det russiske kejserrige 1721–1917